Erik Eriksen er navnet på flere personer og koncepter:
 Erik Eriksen – Danmarks 30. statsminister
 Regeringen Erik Eriksen – ovennævnte statsministers regering
 Erik Eriksen (modstandsmand) – modstandsmand fra Hammelev
 Erik Eriksen (skibsfører) – norsk kaptajn der opdagede Kong Karls Land i 1853
 Erik Eriksenstretet – stræde opkaldt efter ovenstående skibsfører
 Erik Eriksen (fodboldspiller) – dansk fodboldspiller fra KB
 Erik Eriksen (fodboldspiller i AB) – dansk fodboldspiller fra AB
 Erik Eriksen Banner – lensmand på Kalø Slot
 Erik Pontoppidan den ældre – dansk biskop også kendt som Erik Eriksen Pontoppidan